Edinger ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Edinger (1863–1929), deutsche Sozialpolitikerin, Frauenrechtlerin, Stifterin und Friedensaktivistin 
 Christiane Edinger (* 1945), deutsche Violinistin
 Dora Edinger (1890–1977), deutsche Historikerin und Frauenrechtsaktivistin
 Fritz Edinger (1888–1942), deutscher Nervenarzt und Publizist
 Gerd Edinger (* 1951), deutscher Künstler
 Laura Marie Edinger-Schons (* 1982), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Ludwig Edinger (1855–1918), deutscher Nervenarzt und Hirnforscher (Edinger-Westphal-Kern)
 Ludwig Edinger (Oberleutnant) (1917–2000), deutscher Berufsoffizier, Kampfkommandant und Retter der Stadt Apolda
 Marcus Edinger (1820–1879), hessischer Textilfabrikant und Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen
 Rudolf Edinger (1902–1997), österreichischer Gewichtheber-Weltmeister 
 Rutger Edinger (1545–1614), katholischer Priester, Theologe, Autor, Übersetzer und Publizist
 Tilly Edinger (1897–1967), Paläontologin, Begründerin der „Paläoneurologie“

Siehe auch:
 Edingen